Ольга Золотарёва:
*  (род. 1994) — украинская синхронистка.
 Золотарёва, Ольга (Хямяляйнен; род. 1961) — советская легкоатлетка.